Gao’an bezeichnet:
Gao’an (高安市), kreisfreie Stadt in der chinesischen Provinz Jiangxi
Gao’an (Dianjiang) (高安镇), Großgemeinde im Kreis Dianjiang von Chongqing, Volksrepublik China
Gao’an (Hua’an) (高安镇), Großgemeinde im Kreis Hua’an von Zhangzhou in der chinesischen Provinz Fujian
Gao’an (Xingbin) (高安乡), Gemeinde im Stadtbezirk Xingbin von Laibin im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi 
Gao’an (Sanshan) (高安街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Sanshan von Wuhu in der chinesischen Provinz Anhui